Millwood kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Millwood (South Carolina)
Millwood (Washington)